Der Fluch der bösen Tat ist Titel von:

 Der Fluch der bösen Tat (1925), deutscher Film von Max Obal
 Der Fluch der bösen Tat (1962), deutscher Kurzspielfilm von Horst Seemann
 Der Fluch der bösen Tat (Buch), Sachbuch von Peter Scholl-Latour (2014)
 Mord in bester Gesellschaft: Der Fluch der bösen Tat, deutscher Film von Peter Sämann